Goya, családnév

Földrajz
 Goya település Argentínában
 Goya megye Argentínában

Egyéb
 Goya, Francisco José de Goya y Lucientes spanyol festő
 Goya német teherhajó
 Goya metróállomás Madridban
 Goya aszteroida
 Goya Lion Feuchtwanger regénye (1951) 
 Goya Gian Carlo Menotti operája (1986)